Láng Zsolt (1958) romániai magyar író, szerkesztő
Láng Zsolt (1973) politikus, országgyűlési képviselő, Budapest II. kerületének polgármestere (2006–2019)